Armensko Kraljevstvo (stari vijek)
Srednjovjekovno Armensko Kraljevstvo

Ponekad se tim imenom naziva:
Armenija (satrapija) ili orontidska Armenija
Armensko Kraljevstvo Cilicija
Kraljevstvo Arcah
Kraljevstvo Kommagena
Kraljevstvo Sofena
Kraljevstvo Vaspurakan

Također vidi:
Velika Armenija
Mala Armenija